Hlorokrezol se može odnositi na:

 2-Hloro-m-krezol
 p-Hlorokrezol